Алекса́ндр Парче́вский (; род. 5 июня 1884, Вильна — ?) — польский архитектор и инженер, сотрудник и компаньон Вацлава Михневича.

Биография 
Уроженец Вильны, архитектурное образование получил в рижском политехническом институте (1904—1910). Завершил образование в краковской Академии художеств (1906).

Проектировал здания колонии на Россе (1911) и детского приюта. Автор проекта здания Благотворительного общества на Виленской улице в неоклассицистском духе с элементами неоренессансных архитектурных форм, так называемый «дом со львами» — здание с залом и торговыми помещениями (1911). Окна главного фасада двухэтажного здания обрамляют полуколонны и архивольты. В центре возвышается фронтон с тремя скульптурами, изображающими крылатых львов — грифонов. Некоторое время в этом здании работало частное строительно-архитектурное бюро Вацлава Михневича и Александра Парчевского  (1912—1914, размещалось позднее на Лукишках, ныне ). Во время Второй мировой войны здание сгорело и было восстановлено. В нём размещалось общество «Знание» (), аптека, туристический информационный центр (ныне ; Vilniaus g. 22).

Совместно с Вацлавом Михневичем создал проект Театра на Погулянке (1912—1913), ныне Русский драматический театр (улица Басанавичяус, ).

Примечания

Литература 
 Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Tom I: Wileński słownik biograficzny. Redakcja Henryk Dubowik, Leszek Malinowski. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłosników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2002. ISSN 1230-9915. ISBN 83-87865-28-1. S. 275.
 Lietuvos architektai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. ISBN 9986-571-83-9. P. 459.

Архитекторы Литвы